Игры в Группе D на чемпионате мира 2014 года проходили с 11 по 21 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Португалии, Мексики, Ирана  и Анголы.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группе C, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем Группы C.

Таблица

Матчи

Мексика — Иран

Ангола — Португалия

Мексика — Ангола

Португалия — Иран

Португалия — Мексика

Иран— Ангола  

 

Г